Název Moravany nese několik obcí a částí obcí v České republice a na Slovensku.

Obce v Česku :
 Moravany (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice
 Moravany (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Moravany (okres Hodonín), obec v okrese Hodonín

Jméno části obce v Česku:
 Moravany (Ronov nad Doubravou) – část obce Ronov nad Doubravou v okrese Chrudim
 Moravany (Řehlovice) – část obce Řehlovice v okrese Ústí nad Labem

Obce na Slovensku :
 Moravany nad Váhom – obec na 
 Moravany (okres Michalovce) – obec na Slovensku v okrese Michalovce

Externí odkazy